Labrousse ist der Name französischer Gemeinden:

 Labrousse im Département Cantal
 La Brousse im Département Charente-Maritime

Labrousse ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Labrousse (1914–2000), französische Religionsgeschichtlerin und Philosophin
 Ernest Labrousse (1895–1988), französischer Historiker
 Yvette Labrousse (1906–2000), vierte Ehefrau des dritten Aga Khan